Wilson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wilson County (Kansas)
 Wilson County (North Carolina)
 Wilson County (Tennessee)
 Wilson County (Texas)